Alli bezeichnet
 den Handelsnamen eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Orlistat

Alli ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Alli-Pani (* 1932) Schweizer Sängerin, Chorleiterin und Komponistin
 Dele Alli (* 1996), englischer Fußballspieler
 Mosi Alli (* 1961), tansanische Sprinterin
 Waheed Alli (* 1964), britischer Medienunternehmer und Politiker
 Wale Musa Alli (* 2000), nigerianischer Fußballspieler
 Yusuf Alli (* 1960), nigerianischer Weitspringer